Nyagituku kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyagituku (periodiskt vattendrag), Rutana, 
 Nyagituku (vattendrag), Makamba, 

Robotskapade Burundiförgreningar